La sposa rapita (Our Wife) – film del 1931 diretto da James W. Horne
 La fidanzata di mio marito (Our Wife) –  film del 1941 diretto da John M. Stahl